Intoxication (intossicazione) può riferirsi a:

Cinema 
Intoxication – cortometraggio del 2002 diretto da Gaspar Noé

Musica 
 Intoxication  – traccia dell'album Believe dei Disturbed del 2002
Intoxication – singolo di Gentleman del 2005, dall'album Confidence
Intoxication – album di Shaggy del 2007